Dit is een lijst van planetoïden 30701-30800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (30701) - || 2381 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (30702) - || 3042 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (30703) - || 3101 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (30704) Phegeus || 3250 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (30705) Idaios || 3365 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (30706) - || 4026 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (30707) - || 4075 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (30708) Echepolos || 4101 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (30709) - || 4107 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (30710) - || 4137 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (30711) - || 4186 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (30712) - || 4207 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (30713) - || 4216 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (30714) - || 4282 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (30715) - || 5034 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (30716) - || 5107 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (30717) - || 1937 UD || 26 oktober 1937 || K. Reinmuth
|-
| (30718) - || 1955 RB1|| 14 september 1955 || Universitat d'Indiana
|-
| (30719) - || 1963 RJ || 13 september 1963 || K. W. Kamper
|-
| (30720) - || 1969 GB || 9 april 1969 || C. U. Cesco
|-
| (30721) - || 1975 ST1|| 30 september 1975 || S. J. Bus
|-
| (30722) Biblioran || 1978 RN5|| 6 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (30723) - || 1978 RU8|| 2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (30724) Peterburgtrista || 1978 SX2|| 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (30725) - || 1978 SA8|| 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (30726) - || 1978 VK7|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (30727) - || 1979 MC9|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (30728) - || 1979 QD2|| 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (30729) - || 1980 TA || 11 oktober 1980 || Harvard Observatory
|-
| (30730) - || 1981 DL || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (30731) - || 1981 EK2|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30732) - || 1981 EQ2|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30733) - || 1981 EJ3|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30734) - || 1981 ES3|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30735) - || 1981 EF7|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30736) - || 1981 EU7|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30737) - || 1981 ER9|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30738) - || 1981 EO11|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30739) - || 1981 EN14|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30740) - || 1981 ET14|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30741) - || 1981 EQ15|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30742) - || 1981 EG17|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30743) - || 1981 EQ17|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30744) - || 1981 EN18|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30745) - || 1981 EB22|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30746) - || 1981 EG24|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30747) - || 1981 EM25|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30748) - || 1981 ES25|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30749) - || 1981 ER26|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30750) - || 1981 EY28|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30751) - || 1981 EL29|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30752) - || 1981 EQ33|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30753) - || 1981 EL38|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30754) - || 1981 EB39|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30755) - || 1981 EO39|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30756) - || 1981 ET39|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30757) - || 1981 EB40|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30758) - || 1981 EN41|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30759) - || 1981 EV41|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30760) - || 1981 EY41|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30761) - || 1981 EF42|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30762) - || 1981 ES42|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30763) - || 1981 EJ47|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30764) - || 1981 EK47|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30765) - || 1981 EJ48|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (30766) - || 1981 UX22|| 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (30767) Chriskraft || 1983 VQ1|| 6 november 1983 || C. S. Shoemaker
|-
| (30768) - || 1983 YK || 29 december 1983 || G. Massone, G. DeSanctis
|-
| (30769) Kaydash || 1984 ST2|| 25 september 1984 || B. A. Skiff
|-
| (30770) - || 1984 SL4|| 27 september 1984 || A. Mrkos
|-
| (30771) - || 1986 PO2|| 1 augustus 1986 || E. F. Helin
|-
| (30772) - || 1986 RJ1|| 2 september 1986 || A. Mrkos
|-
| (30773) - || 1986 RJ4|| 6 september 1986 || E. W. Elst
|-
| (30774) - || 1987 BU1|| 25 januari 1987 || E. W. Elst
|-
| (30775) Lattu || 1987 QX || 24 augustus 1987 || E. F. Helin
|-
| (30776) - || 1987 QY || 24 augustus 1987 || E. F. Helin
|-
| (30777) - || 1987 SB3|| 21 september 1987 || E. W. Elst
|-
| (30778) Döblin || 1987 SX10|| 29 september 1987 || F. Börngen
|-
| (30779) Sankt-Stephan || 1987 UE1|| 17 oktober 1987 || C. S. Shoemaker
|-
| (30780) - || 1988 CA2|| 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (30781) - || 1988 CR2|| 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (30782) - || 1988 CC4|| 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (30783) - || 1988 CO4|| 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (30784) - || 1988 PO || 11 augustus 1988 || C. Mikolajczak, R. Coker
|-
| (30785) Greeley || 1988 PX || 13 augustus 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (30786) Karkoschka || 1988 QC || 18 augustus 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (30787) - || 1988 RC || 7 september 1988 || P. Jensen
|-
| (30788) Angekauffmann || 1988 RE3|| 8 september 1988 || F. Börngen
|-
| (30789) - || 1988 RB6|| 3 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (30790) - || 1988 RT11|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (30791) - || 1988 RY11|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (30792) - || 1988 RP12|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (30793) - || 1988 SJ3|| 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (30794) - || 1988 TR1|| 15 oktober 1988 || Y. Oshima
|-
| (30795) - || 1989 AR5|| 4 januari 1989 || R. H. McNaught
|-
| (30796) - || 1989 CU2|| 4 februari 1989 || E. W. Elst
|-
| (30797) - || 1989 CV2|| 4 februari 1989 || E. W. Elst
|-
| (30798) Graubünden || 1989 CR5|| 2 februari 1989 || F. Börngen
|-
| (30799) - || 1989 LH || 4 juni 1989 || E. F. Helin
|-
| (30800) - || 1989 ST || 29 september 1989 || S. Ueda, H. Kaneda|}

Planetoïdenlijsten